Серге́й Валенти́нович Титли́нов (род. 6 июня 1964, Свердловск) — российский художник-концептуалист, заслуженный работник культуры РФ, почётный член Российской Академии художеств, член Творческого союза художников России, художественный руководитель Екатеринбургского художественного фонда. Автор и продюсер более 130 монументальных произведений, установленных в 25 городах и населенных пунктах России.

Основные работы в области монументального искусства 
 Памятник воеводе Даниле Чулкову в г. Тобольске.
 Скульптурно-мемориальный комплекс «Тоболяков бессмертный полк» в г. Тобольске.
 Монумент «Мы победили!» в сквере им. Якова Неумоева в Тюмени.
 Памятник «Молодым созидателям земли Тюменской».
 Барельеф «Железные дороги в истории России» в г. Екатеринбурге.
 Цикл из шести бронзовых барельефов «Вехи Великой войны» на Широкореченском мемориале Екатеринбурга к 70-летию Победы в ВОВ.
 Барельеф «Тюмень – победителям» на мемориале Вечный огонь в г. Тюмени к 70-летию Победы в ВОВ.
 Скульптурная композиция «С чего начинается Родина» в Тюмени, в Екатеринбурге, в Верхнем Дуброво (Свердловской области).
 Воссоздание 20-тонного гранитного креста, установленного в 2012 году на куполе Свято-Никольского храма в Севастополе.

 Памятник «Железнодорожникам фронта и тыла» в г. Тюмени.
 Памятники Н. В. Никитину и Б. А. Шахлину в г. Ишиме.
 Памятник Филофею Лещинскому в г. Тюмени.
 Памятный знак «Хлеб нашей памяти» установлен в 11 городах России.
 Памятник «Труженикам тыла Тюменской области» в г. Тюмени.
 Фонтан «Фаберже» в г. Ханты-Мансийске.
 Фонтан «Земля» в г. Салехарде.
 Памятник «Основателям Салехарда» в г. Салехарде.
 Фонтан «Парус» в г. Новый Уренгой.
 Стела «Северный Полярный круг» в г. Салехарде.
 Воссоздание памятника Екатерине II в г. Ирбите.
 Фонтан «Радуга» в г. Тюмени.
 Цикл из четырёх скульптурных композиций «Времена года» в г. Ханты-Мансийске.

Имеет два патента на изобретение инженерно-художественных конструкций от Федерального института промышленной собственности.

Основные работы в области реставрации и сохранения объектов историко-культурного наследия 
 Комплексная реставрация и реконструкция Первого железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга, приспособление здания под музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги.
 Разработка проекта, комплексная реставрация, капитальный ремонт и реконструкция к саммиту ШОС и БРИКС в г. Екатеринбурге Дома купца Севастьянова, создание Дома почетных гостей Свердловской области.
 Разработка проекта и реставрация здания Свердловской государственной академической филармонии.
 Разработка проекта и реставрация фасадов Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.
 Разработка проекта, реставрация и капитальный ремонт Широкореченского мемориала в г. Екатеринбурге.

Общественная деятельность 
 Авторская лекция по скульптурно-мемориальному комплексу «Тоболяков бессмертный полк» стала аудиогидом для туристов. Мемориал с 2020 года включен в экскурсионную программу по Тобольску как достопримечательность города.
 По просьбам общественных организаций и организованных групп читает авторские лекции о содержании созданных барельефов на Широкореченском мемориале г. Екатеринбурга и мемориале «Вечный огонь» г. Тюмени.
 Автор и организатор Международной выставки скульптур и фотографий «В единстве семьи — единство мира» с участием авторов из 90 стран.
 Автор и организатор Всероссийской выставки скульптур «В единстве семьи — единство нации».
 Автор и организатор Всероссийского конкурса скульптурных произведений и архитектурных проектов «Наше Отечество. Новый взгляд» с участием авторов из 70 субъектов РФ.
Организатор и руководитель Совета по монументальному искусству Урала и Западной Сибири.

Награды и звания 
 2022 г. Премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина.
 2021 г. Всероссийская премия имени Фёдора Конюхова.
 2021 г. Почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы.
 2020 г. Памятный знак «За заслуги перед городом Тобольском».
 2019 г. Почетное звание Тюменской области «Почетный работник культуры и искусства Тюменской области».
 2019 г. Почетный знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом».
 2018 г. Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью II степени».
 2016 г. Медаль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
 2016 г. Малый серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской области.
 2016 г. Именные часы Президента ОАО «РЖД».
 2015 г. Благодарственное письмо Президента РФ.
 2015 г. Почетный знак «За заслуги перед Свердловской областью III степени».
 2015 г. Памятный знак «70 лет Победы».
 2014 г. Почетное звание Заслуженный работник культуры РФ.
 2014 г. Грамота Российской академии архитектуры и строительных наук.
 2014 г. Почетная грамота Губернатора Тюменской области.
 2014 г. Почетная грамота Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
 2014 г. Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области.
 2014 г. Орден Украинской Православной церкви «Святого князя Киевского Ярослава Мудрого».
 2012 г. Золотая медаль Российской академии художеств.
 2012 г. Премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина.
 2012 г. Орден Украинской Православной церкви «Преподобного Ильи Муромца» II степени.
 2011 г. Почетный член Российской академии художеств.
 2010 г. Почетная грамота Российской академии наук.
 2010 г. Грамота Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил РФ.
 2009 г. Почетная грамота Правительства Свердловской области.
 2005 г. Орден Русской Православной церкви «Преподобного Андрея Рублева» III степени.

Галерея

Литература 
 Монументы и памятники Тюмени. К 70-летию Великой Победы. — Тюмень: ТИД, 2016. — ISBN 978-5-9288-0307-0.
 И молотком и словом. Вся правда о создании городских памятников. — Екатеринбург: Уральский рабочий, 2017. — ISBN 978-5-85383-678-5.
 Как мы Сталина делали. Истории, сказки, рассказы, презентации. — Екатеринбург: Уральский рабочий, 2019. — ISBN 978-5-85383-738-6.
 Тоболяков бессмертный полк. Скульптурно-мемориальный комплекс. — Екатеринбург: НФ Екатеринбургский художественный фонд, 2020. — ISBN 978-5-85383-818-5.

Примечания 

Почётные члены РАХ